Entwistle ist der Familienname folgender Personen:

 George Entwistle (* 1962), britischer Fernsehproduzent und ehemaliger Generaldirektor der BBC
 Harry Entwistle (* 1940), britischer Bischof und Priester
 John Entwistle (1944–2002), britischer Musiker
 MacKenzie Entwistle (* 1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Peg Entwistle (1908–1932), walisisch-stämmige Schauspielerin, die eine kurze Karriere in Hollywood hatte
 William J. Entwistle (1895–1952), britischer Romanist, Hispanist, Lusitanist, Slavist und Linguist